Северо-Западный округ

Ботсвана 

Северо-Западный округ

Россия 

Северо-Западный административный округ, Москва